Youth ID est une association qui plaide pour l'intégration et la participation de la jeunesse dans la société.

51 % de la population mondiale a moins de 30 ans et pourtant seulement 1,65 % des parlementaires du monde sont âgées entre 20 et 30 ans et très peu de jeunes ont un réel impact sur le processus de décision de leurs organisations.

Youth ID essaye de savoir comment appliquer des décisions efficaces, durables et fédératrices lorsqu'une partie importante de la population n’est pas prise en compte.

Fondements 

Face à de nombreuses crises de plus en plus d’acteurs mettent en avant le dynamisme, la créativité, l’optimisme, la capacité d’adaptation et d’innovation de la jeunesse ; mais dans les faits, très peu de jeunes de moins de 35 ans ont un pouvoir décisionnel au sein de leurs organisations.

Alors qu’une logique même de performance et de durabilité des organisations supposerait d’intégrer le plus tôt possible les jeunes dans des postes à (co)responsabilités, que ce soit dans les grands groupes, les PME, les instances internationales, les classes politiques, les associations, les milieux culturels, la jeunesse est confrontée à un « plafond de verre » qui l’empêche d’accéder à des postes décisionnels aux côtés de ses pairs pour coconstruire un monde plus durable.

Actions 

Différentes actions sont menées par l"association pour redonner confiance aux nouvelles générations et convaincre les décideurs actuels qu’intégrer la jeunesse aux côtés de pairs expérimentés est une solution efficace et durable.

À travers d'interviews micro-trottoir donnant la voix à différentes sociétés sur la place et participation de la jeunesse, d'ateliers dans les établissements d'enseignements supérieurs, d'interview de jeunes décideurs et influenceurs, de diffusion d'initiatives renforçant la professionnalisation et épanouissement de la jeunesse, d'exemples de bonnes pratiques de sociétés intergénérationnelles, de rencontres avec des élus politiques, Youth ID diffuse la voix d'acteurs qui plaident pour la jeunesse et une société intergénérationnelle.

Organisation et représentations 

Youth ID est une association loi 1905 à but non lucratif. Elle s'organise autour d'un réseau de membres répartis à travers le monde . Ses membres du réseau ont pour charge de collecter des statistiques sur la place de la jeunesse dans leur pays et ont à disposition des kits de formations pour réaliser des ateliers et des interviews des jeunes décideurs.
 
Le mouvement français s'organise grâce à de nombreux partenaires publics et privés (Toulouse Business School, Club des voitures écologiques, Jeunes reporters pour l'environnement , Refedd, Youth We Can, Crions d'couleurs, Don Jigi Fest, CAF, Follow Her, Circul'R, L'Étudiant, ...).

Notes et références 

Jeunesse